Список лучших бомбардиров Чемпионата Северной Македонии ():

Список

См. также 
Лучшие бомбардиры чемпионата Югославии по футболу

Ссылки 
 (North) Macedonia - List of Topscorers

Футбол в Северной Македонии
Чемпионат Северной Македонии по футболу